Niemcy:
 Burgenlandkreis (pol. powiat Burgenland) – powiat w kraju związkowym Saksonia-Anhalt
 Burgenlandkreis (pol. powiat Burgenland) – były powiat w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w latach 1994–2007